In questa pagina sono riportati le statistiche e i record di Lorenzo Musetti durante la carriera.

Singolare

Vittorie (2)

Tornei minori

Singolare

Vittorie (4)

Finali perse (2)

Doppio

Vittorie (1)

Risultati in progressione

Singolare 

Statistiche aggiornate alla Australian Open 2023.

Record 

 È il più giovane tennista italiano di entrambi i sessi ad aver vinto un torneo del Grande Slam a livello Juniores (16 anni, 10 mesi, 23 giorni).
 È il più giovane tennista italiano ad aver raggiunto i quarti di finale di un torneo Masters 1000 (18 anni, 6 mesi, 14 giorni).
 È il più giovane tennista italiano ad aver raggiunto la semifinale di un torneo ATP 500 (19 anni, 16 giorni).
 È il più giovane tennista italiano (19 anni, 3 mesi, 4 giorni) ad aver raggiunto gli ottavi di finale alla prima presenza nel tabellone principale di un Major, impresa compiuta prima di lui soltanto da Francesco Cancellotti in era Open.
 È il più giovane tennista italiano (20 anni, 4 mesi, 21 giorni) ad aver vinto un torneo del circuito maggiore sconfiggendo in finale un top 10.

Note 

Statistiche e record di tennisti